Joseph Seamon Cotter ist der Name folgender Personen:

* Joseph Seamon Cotter Sr. (1861–1949), US-amerikanischer Pädagoge und Dichter
 Joseph Seamon Cotter Jr. (1895–1919), US-amerikanischer Schriftsteller